El Torneig de Newport 2019, oficialment conegut com a Hall of Fame Open 2019, és una competició tennística jugada sobre gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de juliol de 2019 al International Tennis Hall of Fame de Newport, Rhode Island, als Estats Units.

El local John Isner va guanyar el títol de Newport per quarta ocasió (2011, 2012, 2017).

En aquesta edició del torneig van ser seleccionats els tennistes Ievgueni Kàfelnikov, Mary Pierce i Li Na per entrar a formar part de l'International Tennis Hall of Fame.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019